Brzezina (qui signifie  en polonais) est le nom de plusieurs localités en Pologne:

 Brzezina (Brzeg)
 Brzezina (Grande-Pologne)
 Brzezina (Krapkowice)
 Brzezina (Milicz)
 Brzezina (Oleśnica)
 Brzezina Sułowska
 Brzezina (Silésie)
 Brzezina (Strzelce)
 Brzezina (Środa Śląska)

Voir aussi 
 Brzezinna Góra,  village polonais de la gmina de Nowy Duninów
 Długa Brzezina, village polonais de la gmina de Przysucha
 Brzezina, film polonais réalisé par Andrzej Wajda

Homonymie de toponyme